En Pologne, Łęki Małe peut désigner :

 Łęki Małe, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Łęki Małe, un village de la voïvodie de Łódź.